2 miejscowości w Polsce:
 Rybojedzko – osada w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Cybinka
 Rybojedzko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Stęszew